Carolina é um filme estadunidense de 2003, do gênero comédia, dirigdo por Marleen Gorris.

Elenco 
 Julia Stiles como Carolina Mirabeau
 Shirley MacLaine como Vovó Millicent Mirabeau
 Alessandro Nivola como Albert Morris
 Randy Quaid como Theodore 'Ted' Mirabeau
 Jennifer Coolidge como Tia Marilyn
 Edward Atterton como Heath Pierson
 Azura Sky como Georgia Mirabeau
 Mika Boorem como Maine Mirabeau
 Alan Thicke como Chuck McBride

Ligações externas 

Filmes dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos de 2003